Kabinett Johnson kann bezeichnen:

 Kabinett Andrew Johnson, von 1865 bis 1869 unter Präsident Andrew Johnson amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten
 Kabinett Lyndon B. Johnson, von 1963 bis 1969 unter Präsident Lyndon B. Johnson amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten